Waugh est un mot ayant, selon les cas, une origine micmac ou anglo-saxonne pouvant renvoyer à :

Patronyme 
 Andrew Scott Waugh (1810-1878), général britannique
 Auberon Waugh (1939-2001), écrivain britannique, fils de Evelyn Waugh
 Evelyn Waugh (1903-1966), écrivain britannique
 Frederick Judd Waugh (1861-1940), peintre américain
 Geoff Waugh (1983-), joueur de hockey canadien
 Hillary Waugh (1920-2008), auteur de romans policiers américain
 Jeff Waugh, développeur informatique australien
 Mark Waugh (1965-), joueur de cricket australien
 Phil Waugh (1979-), joueur de rugby australien
 Pia Waugh, avocate australienne du logiciel libre, épouse de Jeff Waugh
 Ric Roman Waugh (1968-), réalisateur et scénariste, producteur et cascadeur américain
 Steve Waugh (1965-), joueur de cricket australien, frère jumeau de Mark Waugh
 Thomas Frederick Waugh, homme politique canadien en Saskatchewan
 Warwick Waugh (1968-), joueur de rugby australien

Toponyme 
 La Waugh, rivière du Nouveau-Brunswick

Homonymie de patronyme